Amézquita ist der Familienname folgender Personen:
 Adolfo Amézquita (2002 promoviert), kolumbianischer Amphibienkundler
 Perfecto Amézquita y Gutiérrez (1835–1900), Bischof von Tlaxcala in Mexiko